Арангис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Арангис, Пабло (род. 1997) — чилийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Арангис, Чарлес (род. 1989) — чилийский футболист, полузащитник.